

События 
 Население Земли вторично достигает численности в 500 миллионов человек.
 В Московском княжестве правит Василий I Дмитриевич, сын Дмитрия Донского.
 Начало восстания Оуайна Глендура в Уэльсе (Великобритания). Подавлено в 1415.
 1400—1405 — Правитель Уэльса Овейн ап Гриффид (ок.1359-ок.1416).
 Генрих IV подавляет восстание баронов и казнит графов Кентского, Хантингдона и Солсбери, пытавшихся восстановить правление Ричарда II как короля Англии.
 Началась вторая по количеству жертв эпидемия чумы в Европе.
 Бернардин Сиенский с 12-ю юношами в течение 4 месяцев с риском для жизни помогают больным чумой в госпитале.
 Валахия (современная южная Румыния) сопротивляется вторжению осман.
 1400—1432 — Господарь Молдавии Александр I Добрый. Успешно боролся против татар, поляков и венгров. Молдавия становится вассалом Польши.
 Император Мануил II Палеолог посетил Венецию, Падую, Флоренцию, Милан. Начало июня — Мануил прибыл в Париж.

 Тимур вводит свои войска в Анатолию и аннексирует Сивас.
 В 1400—1401 годах Тимур захватывает Сирию, разрушает Алеппо и Дамаск, оккупирует Ирак и разрушает Багдад.
 Алеппо взят штурмом и разграблен Тимуром, египетская армия разбита, Дамаск захвачен. В Самарканд высланы все мастера Дамаска.
 Военачальник и канцлер Хо Куи Ли заставляет короля из дома Чан уступить ему престол Вьетнама.
 1400—1407 — Династия Хо во Вьетнаме.
 1400 — Король Вьетнама Хо Куи Ли.
 1400—1407 — Король Вьетнама Хо Хан Туонг. Хо Куи Ли начал реформы во всех областях политики, привлёк на государственные должности просвещённых людей.

Литература

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1400 году
 Около 1400 — Юрий Александрович, великий князь тверской, княжил в 1425 году.
 Гутенберг, Иоганн — изобретатель печатного станка.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1400 году
 14 февраля король Англии Ричард II (убит) (родился в 1367)
 28 апреля — Baldus de Ubaldis, итальянский учёный-юрист (* 1327)
 5 июня — Фридрих Брауншвейг-Люнебургский, герцог Брауншвейга и Люнебурга и в 1400 году немецкий контркороль (родился 1357)
 25 октября Джефри Чосер (1340—1400), английский поэт, автор «Кентерберийских рассказов».

См. также